Экспосом (англ. exposome) — термин из области «омиксных» данных, описывающий совокупность факторов окружающей среды, влияющей на регуляцию генов и индивидуальное развитие организмов. Хотя экспосом, в отличие от генома, транскриптома, метагенома, V(D)J-ома и других «омиксов», не является внутри- или межклеточным параметром, учет вклада окружающей среды необходим для прогнозирования фенотипа организма, а также инивидуализированного подбора лечения.

Влияние экспосома на живой организм обобщить в следующих категориях:
 специфичные внешние факторы
 общие внешние факторы
 внутренние факторы

Исследованию отдельных факторов влияния экспосома на организм человека посвящены ряд программ Национального института гигиены окружающей среды США (NIEHS) по изучению влияния экологического воздействия, генетической предрасположенности и возраста на здоровье человека, а также такие проекты, как «HELIX: The Human Early-Life Exposome» и «The Exposomics Project».

См. также 
 Метагеномика
 Эпигенетика

Примечания

Ссылки и литература 
 Национальный институт гигиены окружающей среды США
 HELIX: The Human Early-Life Exposome
 The Exposomics Project

Молекулярная биология
Экология